de volgende personen:
 Pierre Goux (19e-20e eeuw), bisschop van Versailles
 Jules Goux (20e eeuw), autocoureur
 Pierre-Denis Goux (20e-21e eeuw), striptekenaar

de volgende plaatsen in Frankrijk:
 Goux, in het departement Gers
 Goux, oude naam van La Couarde in het departement Deux-Sèvres
 Goux-lès-Dambelin, in het departement Doubs
 Goux-les-Usiers in Doubs
 Goux-sous-Landet in Doubs
 Goux-les-Dole in het departement Jura.